Vulkan, Vulcan eller Vulcano kan henvise til:

 Vulkan – en åbning eller sprække i jordoverfladen der tillader varm, smeltet bjergart (magma), aske og gasser at undvige til overfladen
 Vulkan (planet) - en hypotetisk planet
 Vulcan (Hunedoara) - en by i Rumænien
 Vulkan (gud) (også kaldet Vulcanus) - smedekunstens gud i romersk mytologi
 Vulcano - ø nord for Sicilien
 Vulcano (band) (1981) - black / death metal band fra Santos, São Paulo, Brasilien
 Vulcan, Inc. - et selskabet stiftet af Paul Allen
 Avro Vulcan, et britisk bombefly